La Porteuse de pain est un roman de Xavier de Montépin paru en 1884. Il a inspiré :

Cinéma 
 , film de Louis Feuillade (1906) ;
 La Porteuse de pain, film de Georges Denola (1912) ;
 La Porteuse de pain, film de René Le Somptier (1923) ;
 La Porteuse de pain, film de René Sti (1934) ;
 La Porteuse de pain, (La portatrice di pane), film franco-italien de Maurice Cloche (1950) ;
 La Porteuse de pain, film franco-italien de Maurice Cloche (1963).

Autres 
 La Porteuse de pain, feuilleton télévisé de Marcel Camus (1973) ;
 La Porteuse de pain, statue de Jules Coutan.